Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Halifax, в честь английского городка Галифакс в Йоркшире или города Галифакс (Новая Шотландия).

 HMS Halifax — 22-пушечный шлюп; спущен на воду в 1756; захвачен французами в тот же год в Освего.
 HMS Halifax — 6-пушечная шхуна, исходно пакетбот Nova Scotia Packet; закуплена в 1768; села на мель в 1775
 HMS Halifax — шхуна; закуплена в 1775; возможно, поднятая и восстановленная HMS Halifax выше; продана в 1780
 HMS Halifax — 18-пушечный шлюп, исходно USS Ranger 1777 года, переименован в честь корабля, захваченного у американцев 11 мая 1780; и проданного в 1781.
 HMS Halifax — 10-пушечная шхуна; закуплена в 1782; продана в 1784
 HMS Halifax — 18-пушечный шлюп; спущен на воду в 1806 в Галифаксе; разобран в 1814
 См. также 
 HMCS Halifax — канадские корабли под названием Halifax.